Alfred Schütz (1899-1959), filósofo e sociólogo alemão. 
 Heinrich Schütz (1585-1672), músico e compositor alemão. 
 Johan Christher Schütz (1976-), cantor e músico sueco.

Desambiguação